Hobhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Hobhouse (1860–1926), britische Menschenrechtsaktivistin
 Hermione Hobhouse († 2014), britische Architekturhistorikerin und Autorin
 Janet Hobhouse (1948–1991), US-amerikanische Schriftstellerin
 John Hobhouse, Baron Hobhouse of Woodborough (1932–2004), britischer Richter und Law Lord
 John Hobhouse, 1. Baron Broughton (1786–1869), englischer Staatsmann
 Leonard Trelawny Hobhouse (1864–1929), englischer liberaler Politiker und Professor für Soziologie
 Penelope Hobhouse (* 1929), britische Gartenautorin und Gärtnerin
 Wera Hobhouse (* 1960), deutsch-britische Politikerin (Conservative Party, Liberal Democrats)

Hobhouse ist auch der Name des folgenden Ortes:

 Hobhouse (Südafrika), benannt nach Emily Hobhouse